Das WPBSA Non-Ranking 1988 – Event 1 war ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1988/89. Es wurde im September 1988 in Marco’s Leisure Centre in der schottischen Stadt Glasgow ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Gary Wilkinson, der den zweifachen Weltmeister Alex Higgins im Finale mit 5:4 besiegte.

Preisgeld 
Das Preisgeld belief sich auf insgesamt 25.000 Pfund Sterling, was auch in etwa für die die anderen beiden Turniere der neu eingeführten Turnierserie ausgeschüttet wurde. Der Sieger erhielt ein Fünftel des Preisgeldes.

Turnierverlauf 
Das aus 53 Spielern bestehende Teilnehmerfeld stieß in drei Runden zum Turnier dazu. Alle Spiele – einschließlich das Finale – wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt.

Erste Runde 
In der ersten Runde trafen fünf Spieler auf dem mehrfach geteilten 132. Platz auf fünf Teilnehmer, die auf Weltranglistenplatz 118 oder niedriger sich platziert hatten.

|}

Weiterer Turnierverlauf 
Zu den fünf Siegern der ersten Runde stießen in der Runde der letzten 48 27 weitere Spieler, die auf Weltranglistenplatz 64 oder schlechter platziert waren. Die 32 Sieger trafen in der dritten Runde auf das restliche Teilnehmerfeld. Der bestplatzierte Spieler des Teilnehmerfelds war der Südafrikaner Peter Francisco auf Rang 14, dicht gefolgt von Alex Higgins auf Platz 17 und Eddie Charlton auf Platz 19.

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Glasgow